Городско́е поселе́ние Ку́бинка — упразднённое муниципальное образование в Одинцовском районе Московской области.

Крупнейший населённый пункт, в котором расположена администрация поселения, — город Кубинка.

День города — 22 августа.

Глава городского поселения и председатель Совета депутатов — Здрадовский Павел Станиславович.

Границы 
Муниципальное образование граничит с:
 Наро-Фоминским районом (на юге)
 Рузским районом Московской области (на западе)
 Сельским поселением Никольское (на севере)
 Сельским поселением Часцовское (на востоке)
 Городским поселение Голицыно (на востоке)

Площадь территории городского поселения — 24 226 га.

История 
Муниципальное образование было создано в существующих границах в 2006 году на основании закона Московской области «О статусе и границах Одинцовского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований». В его состав вошли город Кубинка и населённые пункты позже упразднённых Крымского и Ново-Осановского сельских округов Одинцовского района Московской области.

Население

Состав городского поселения 
Городское поселение Кубинка включает 24 населённых пункта:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации городского поселения Кубинка
 
 Информационный портал города Кубинка

Кубинка
Кубинка
Городские поселения, упразднённые в 2019 году